Иван Горб: Горб, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 6859; 3 декабря 1842.
 Горб, Иван Яковлевич — Георгиевский кавалер; майор; № 8077; 26 ноября 1848.